Крецу (рум. Crețu) — село у повіті Димбовіца в Румунії.

Прізвище 

 Ґеорґе Крецу ( 1968) — румунський волейбольний тренер, колишній волейболіст.
 Коріна Крецу ( 1967) — румунський політик і журналіст, депутат Європарламенту .
 Міхай Крецу або Міхаель Крету ( 1957) — румунський музикант і музичний продюсер.

Див. також 
 Крету